Koropez (ukrainisch ) ist der Name:

 einer Siedlung städtischen Typs in der Westukraine, siehe Koropez
 eines Dorfes in der Westukraine in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Koropez (Dorf)

 eines Flusses in der Westukraine, Oblast Ternopil welcher in den Dnister mündet, siehe Koropez (Dnister)
 eines Flusses in der Westukraine, Oblast Tschernihiw welcher in den Dessyn mündet, siehe Koropez (Dessyn)